

Geografia 
 Francia
 Aix-en-Othe – comune nella regione del Grand Est
 Bercenay-en-Othe – comune nella regione del Grand Est
 Bœurs-en-Othe – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Bucey-en-Othe – comune nella regione del Grand Est
 Bussy-en-Othe – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Coursan-en-Othe – comune nella regione del Grand Est
 Maraye-en-Othe – comune nella regione del Grand Est
 Nogent-en-Othe – comune nella regione del Grand Est
 Othe – comune nella regione del Grand Est
 Paroy-en-Othe – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Saint-Mards-en-Othe – comune nella regione del Grand Est
 Villemoiron-en-Othe – comune nella regione del Grand Est